Hysteropycnis är ett släkte av svampar. Hysteropycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteropycnis